Bagley Junction bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bagley Junction (Washington)
 Bagley Junction (Wisconsin)